Mimas, un dels Gegants, fill de Gaia en la mitologia grega.
 Mimas (satèl·lit), un dels satèl·lits de Saturn.
 Muntanyes de Mimas a Jònia
 Mimas, gènere de papallones de la família dels esfíngids